I Sons of Satan Motorcycle Club (Club di motociclismo dei figli di Satana)  in breve Sons of Satan MC o in Pennsylvania (Stati Uniti) semplicemente i The Sons sono un club motociclistico disallineato dall'associazione AMA e che supporta i Pagan's Motorcycle Club.

Nacque nel 1949 e fu incorporata nel 1954 a Lancaster (Pennsylvania) quando i veterani della Seconda guerra mondiale fecero ritorno.
Il comando del club fu preso da John "Satan" Marron che successivamente divenne il presidente nazionale dei Pagan's Motorcycle Club.
Si pensa che fu Marron stesso a convertire il club in una banda criminale di motociclisti.

Note 

Pennsylvania
Bande di motociclisti